Санту-Эштеван ( — Святой Стефан) — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Санту-Эштеван (Сабугал) — муниципалитет Сабугал округа Гуарда.
 Санту-Эштеван (Аленкер) — муниципалитет Аленкер округа Лиссабон.
 Санту-Эштеван (Лиссабон) — муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон.
 Санту-Эштеван (Бенавенте) — муниципалитет Бенавенте округа Сантарен.
 Санту-Эштеван (Тавира) — муниципалитет Тавира округа Фару.
 Санту-Эштеван (Эштремош) — муниципалитет Эштремош округа Эвора.